Dorotea – nome proprio di persona italiano femminile
Dorotea – comune della Svezia
Dorotea – capoluogo del comune omonimo
Dorotea – dipinto di Sebastiano del Piombo

Persone
Dorotea – santa della Chiesa cattolica e di quella ortodossa
Leonardo Dorotea – patriota, medico e naturalista italiano